Meritxell (poble d'Andorra)
 Meritxell (nom), prenom femení 
 Avinguda de Meritxell
 Diada de Meritxell o festivitat de Nostra Senyora de Meritxell, diada nacional del Principat d'Andorra el 8 de setembre
 Mare de Déu de Meritxell, santuari i talla al poble de Meritxell, a la parròquia andorrana de Canillo 
 Penya Blaugrana de Bàsquet Meritxell
 Santuari vell de Meritxell o Santa Maria de Meritxell, antiga església d'origen romànic, reconstruïda en època barroca i destruïda per un incendi